Мировая серия 1962 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1962 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Сан-Франциско Джайентс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 4 октября 1962 года
 Стадион: Candlestick Park

Игра #2 
 Дата: 5 октября 1962 года
 Стадион: Candlestick Park

Игра #3 
 Дата: 7 октября 1962 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 8 октября 1962 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #5 
 Дата: 10 октября 1962 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #6 
 Дата: 15 октября 1962 года
 Стадион: Candlestick Park

Игра #7 
 Дата: 16 октября 1962 года
 Стадион: Candlestick Park

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1962 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1962 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1962
1962 год в Нью-Йорке
1962 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Сан-Франциско